Бранко Марјановић (Загреб, 12. мај 1909 — Загреб, 13. фебруар 1996) био је југословенски и хрватски редитељ, сценариста и глумац .

Редитељ 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940-е
|-
| 1942. || Стража на Дрини (Документарни филм)|| /
|-
| 1945. || Истра (Кратки филм)|| /
|-
| 1946. || Конгрес УСАОХ-а (Документарни филм)|| /
|-
| 1947. || Ријека у обнови (Документарни филм)|| /
|-
| 1948. || Јадран кроз вјекове (Документарни филм)|| /
|-
| 1949. || Застава || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950-е
|-
| 1952. || Цигули Мигули || /
|-
| 1953. || Славонија (Документарни филм)|| /
|-
| 1953. || Сегештица (Документарни филм)|| /
|-
| 1953. || Домаћа Творница Рубља-Загреб (Документарни филм)|| /
|-
| 1953. || Рафинерија нафте „Борис Кидрич” - Ријека (Документарни филм)|| /
|-
| 1953. || Прослава VI корпуса у Славонском Броду (Документарни филм)|| /
|-
| 1953. || Не признајемо срамотну одлуку (Документарни филм)|| /
|-
| 1953. || Творница духана Задар (Кратки филм)|| /
|-
| 1954. || Међумурска трикотажа „Чаковец” (Документарни филм)|| /
|-
| 1955. || Наша бродоградња (Кратки документарни филм)|| /
|-
| 1956. || Опсада || /
|-
| 1957. || Светковина камена (Документарни филм)|| /
|-
| 1957. || О несем кршу (Документарни филм)|| /
|-
| 1958. || Каква је наша обала (Кратки документарни филм)|| /
|-
| 1958. || Човјек на обали (Кратки документарни филм)|| /
|-
| 1959. || Последњи завичај (Документарни филм)|| /
|-
| 1959. || Бјелоглави суп - лешинар (Кратки документарни филм) || /
|-
| 1959. || Брига за потомство (Кратки документарни филм)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1960. || Змије отровнице (Документарни филм)|| /
|-
| 1960. || Путовање у невидљиви свет (Кратки документарни филм)|| /
|-
| 1960. || Прича о главатици (Кратки документарни филм)|| /
|-
| 1962. || Између двију модрина (Кратки документарни филм)|| /
|-
| 1962. || Изгубљени свијетови (Кратки документарни филм)|| /
|-
| 1962. || Биос (Документарни филм)|| /
|-
| 1962. || Трагом медвједа Документарни филм)|| /
|-
| 1962. || Ласица (Кратки документарни филм)|| /
|-
| 1963. || Љето медвједица (Документарни филм)|| /
|-
| 1963. || Хоботница (Документарни филм)|| /
|-
| 1964. || Лисица (Документарни филм)|| /
|-
| 1964. || Буђење (Документарни филм)|| /
|-
| 1965. || Субмарина (Документарни филм)|| /
|}

уредник 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1940
!1950
!1960
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|0
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|1
|1
|0
|2
|-
! style="text-align:left;" | Документарни филм
|3
|7
|8
|18
|-
! style="text-align:left;" | Кратки документарни филм
|0
|5
|5
|10
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|5
|13
|13
|31
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940-е
|-
| 1944. || Лисински || /
|-
| 1945. || Истра (Кратки филм) || /
|-
| 1946. || Конгрес УСАОХ-а (Документарни филм)|| /
|-
| 1946. || Младост и снага - Зрен (Документарни филм)|| /
|-
| 1947. || Ријека у обнови (Документарни филм)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950-е
|-
| 1953. || Прослава VI корпуса у Славонском Броду (Документарни филм) || /
|-
| 1953. || Не признајемо срамотну одлуку (Документарни филм)|| /
|-
| 1953. || Творница духана Задар (Кратки филм)|| /
|-
| 1954. || Међумурска трикотажа „Чаковец” (Документарни филм)|| /
|-
| 1955. || Риболов на планинским водама (Документарни филм)|| /
|-
| 1955. || Наса бродоградња (Кратки документарни филм)|| /
|-
| 1957. || Светковина камена (Документарни филм)|| /
|-
| 1957. || О несем кршу (Документарни филм)|| /
|-
| 1958. || Каква је наша обала (Кратки документарни филм)|| /
|-
| 1958. || Човјек на обали (Кратки документарни филм)|| /
|-
| 1959. || Последњи завичај (Документарни филм)|| /
|-
| 1959. || Бјелоглави суп - лешинар (Кратки документарни филм) || /
|-
| 1959. || Брига за потомство (Кратки документарни филм)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1960. || Змије отровнице (Документарни филм)|| /
|-
| 1960. || Путовање у невидљиви свет (Кратки документарни филм)|| /
|-
| 1960. || Прича о главатици (Кратки документарни филм) || /
|-
| 1962. || Између двију модрина (Кратки документарни филм)|| /
|-
| 1962. || Изгубљени свијетови (Кратки документарни филм)|| /
|-
| 1962. || Биос (Документарни филм)|| /
|-
| 1962. || Трагом медвједа(Документарни филм) || /
|-
| 1962. || Ласица (Кратки документарни филм)|| /
|-
| 1963. || Љето медвједица (Документарни филм)|| /
|-
| 1963. || Хоботница (Документарни филм)|| /
|-
| 1964. || Лисица (Документарни филм)|| /
|-
| 1964. || Буђење (Документарни филм)|| /
|-
| 1965. || Субмарина (Документарни филм)|| /
|}

Сценариста 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1940
!1950
!1960
!1970
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|1
|1
|0
|0
|2
|-
! style="text-align:left;" | Документарни филм
|2
|9
|6
|0
|17
|-
! style="text-align:left;" | Кратки документарни филм
|1
|2
|0
|1
|4
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|4
|12
|6
|1
|23
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940-е
|-
| 1945. || Истра (Кратки филм)|| /
|-
| 1946. || Конгрес УСАОХ-а (Документарни филм)|| /
|-
| 1947. || Ријека у обнови (Документарни филм)|| /
|-
| 1948. || Електрификација (Кратки документарни филм)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950-е
|-
| 1953. || Славонија (Документарни филм)|| /
|-
| 1953. || Сегештица (Документарни филм)|| /
|-
| 1953. || Домаћа Творница Рубља-Загреб (Документарни филм)|| /
|-
| 1953. || Рафинерија нафте ’ „Борис Кидрич” - Ријека (Документарни филм)|| /
|-
| 1953. || Прослава VI корпуса у Славонском Броду (Документарни филм)|| /
|-
| 1953. || Творница духана Задар (Кратки филм)|| /
|-
| 1954. || Међумурска трикотажа „Чаковец” (Документарни филм)|| /
|-
| 1957. || Светковина камена (Документарни филм)|| /
|-
| 1957. || О несем кршу (Документарни филм)|| /
|-
| 1958. || Каква је наша обала (Кратки документарни филм) || /
|-
| 1958. || Човјек на обали (Кратки документарни филм) || /
|-
| 1959. || Последњи завичај (Документарни филм)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1960. || Змије отровнице (Документарни филм)|| /
|-
| 1962. || Биос (Документарни филм)|| /
|-
| 1962. || Трагом медвједа (Документарни филм)|| /
|-
| 1963. || Љето медвједица (Документарни филм)|| /
|-
| 1963. || Хоботница (Документарни филм)|| /
|-
| 1965. || Субмарина (Документарни филм)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1971. || Златар || /
|}

Глумац 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1920-е
|-
| 1929. || Биртија || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1909.
Умрли 1996.
Хрватски редитељи
Хрватски сценаристи
Хрватски глумци
Југословенски редитељи
Југословенски сценаристи
Југословенски глумци
Загрепчани